EHT peut désigner :
 Euro Hockey Tour, un tournoi annuel de hockey sur glace ouvert uniquement aux équipes nationales de Finlande, République tchèque, Russie et Suède ;
 Event Horizon Telescope, un réseau de radiotélescopes terrestres.
 Extremely High Temperature : une température extrêmement élevée.